Nieuwe Wereldorde (complottheorie), meerdere theorieën die uitgaan van een complot om een wereldregering te vormen
 New World Order (professioneel worstelen), een professioneel worstelteam dat bekend was van World Championship Wrestling en World Wrestling Entertainment